Perth je jméno řady měst v různých částech světa:

ve Spojeném království:
 Perth (Skotsko) – středověké hlavní město Skotska; právě po něm jsou pojmenována místa ostatní

v Austrálii:
 Perth – hlavní město svazového státu Západní Austrálie
 Perth (Tasmánie) – město na Tasmánii

v Kanadě:
 Perth (Kanada) – město v provincii Ontario

v USA:
 Perth (Severní Dakota) – město ve státě Severní Dakota
 Perth (New York) – město ve státě New York

Externí odkazy